Новосяды — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Новосяды — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Новосяды — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Новосяды — деревня в Гольшанском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Новосяды — деревня в Жупранском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Новосяды — деревня в Каменнологском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Новосяды — деревня в Кольчунском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.

См. также 
 Новосяды 1 — деревня в Каменнологском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Новосяды 2 — деревня в Каменнологском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.